Sânsimion ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sânsimion (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Sânsimion (Mureș), Dorf im Kreis Mureș